Ulpià d'Antioquia (en llatí Ulpianus, en grec ) va ser un sofista grec que va viure en temps de Constantí I el Gran i va escriure diverses obres retòriques.

Tot i que Ulpià sembla haver estat un mestre de gran influència com a retòric, se sap poc de la seva persona. Provinent d'Ascaló quan Judea estava sota domini de l'emperador Constantí el Gran, es va desplaçar a Homs on va començar a donar classes de retòrica, establint-se finalment en Antioquia, on va adquirir gran prestigi. Entre els seus alumnes hi van destacar Proeresi, Efestió, i el jove Libani. Probablement devia morir l'any abans que Libani es traslladés a Atenes, el 330.

Ulpianus va ser autor de diverses obres, entre elles discursos, un d'ells molt semblant al que va fer Libani titulat Antiochos. Les seves obres són esmentades per Suïda i també per uns escolis a Evagri d'Epifania. No està clar si la seva identitat és la mateixa que la d'un altre sofista del mateix nom, que també va escriure obres retòriques Uns Comentaris a divuit discursos de Demòstenes, no apareixen a la llista i tant podrien ser obra seva com d'Ulpià d'Emesa.

Referències

Bibliografia 
 Arthur Miller: The Oxford Classical Dictionary,Oxford University Press Print, 2005 
 Hans Gärtner: Ulpianus 2. En: "Der Kleine Pauly", Stuttgart 1975, pàg. 1044

Comentaristes de la Grècia romana
Sofistes
Persones d'Ascaló
Filòsofs de la Grècia romana
Escriptors israelians
Filòsofs asiàtics